Моншо́д () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Барбезьё-Сент-Илер. Округ коммуны — Коньяк.

Код INSEE коммуны — 16224.

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к юго-западу от Парижа, в 135 км южнее Пуатье, в 36 км к юго-западу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 518 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 351 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 261 были экономически активными, 90 — неактивными (показатель активности — 74,4 %, в 1999 году было 71,2 %). Из 261 активных работали 239 человек (128 мужчин и 111 женщин), безработных было 22 (9 мужчин и 13 женщин). Среди 90 неактивных 25 человек были учениками или студентами, 41 — пенсионерами, 24 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта